El término Massa se puede referir a:

 Massa, localidad y comuna de la provincia de Massa-Carrara, Italia.
 Massa (Maratea), fracción comunal de Maratea, en la provincia de Potenza, Italia.
 Massa (Marruecos), río y comuna rural de Marruecos, en el corazón del Parque nacional de Sus-Masa.
 Massa d'Albe, localidad y comuna de la provincia de L'Aquila, Italia.
 Massa di Somma, localidad y comuna de la Ciudad metropolitana de Nápoles, Italia.
 Massa e Cozzile, localidad y comuna de la provincia de Pistoia, Italia.
 Massa Fermana, localidad y comuna de la provincia de Fermo, Italia.
 Massa Fiscaglia, localidad y comuna de la provincia de Ferrara, Italia.
 Massa Lombarda, localidad y comuna de la provincia de Rávena, Italia.
 Massa Lubrense, localidad y comuna de la Ciudad metropolitana de Nápoles, Italia.
 Massa Marittima, localidad y comuna de la provincia de Grosseto, Italia.
 Massa Martana, localidad y comuna de la provincia de Perugia, Italia.
 Massa San Giorgio, fracción comunal de Mesina, Italia.
 Massa San Giovanni, fracción comunal de Mesina, Italia.
 Massa San Nicola, fracción comunal de Mesina, Italia.
 Massa Santa Lucia, fracción comunal de Mesina, Italia.